Kunieda ist der Familienname folgender Personen:

 Shingo Kunieda (* 1984), japanischer Rollstuhltennisspieler
 Tsuyoshi Kunieda (* 1944), japanischer Fußballspieler